

Сар'ю — річка у Республіці Комі, права притока Вимі
 Сар'ю — річка у Республіці Комі, права притока Ілича